Die Snookerweltmeisterschaft 1990 war ein professionelles Snookerturnier mit Einfluss auf die Snookerweltrangliste und das letzte Ranglistenturnier der Saison 1989/90. Die Hauptrunde des Turnieres fand vom 13. bis zum 29. April 1990 im Sheffielder Crucible Theatre statt. Sieger des Turnieres wurde Stephen Hendry, der im Finale Jimmy White mit 18:12 besiegte. Der zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre und 106 Tage alte Schotte Hendry wurde damit der bisher jüngste Snookerweltmeister. Titelverteidiger Steve Davis verpasste hingegen zum ersten seit 1982 ein WM-Finale. Das höchste Break der Weltmeisterschaft gelang John Parrott mit einem 140er.

Preisgeld 
Erneut wurde die Weltmeisterschaft von der Zigarettenmarke Embassy gesponsert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Preisgeldsumme um knapp 75.000 Pfund Sterling auf nun knapp über 600.000 £. Allein ein Fünftel des Preisgeldes ging an den Sieger.

Turnierverlauf 

Im Crucible Theatre fand vom 13. bis zum 29. April 1990 die Endrunde der Weltmeisterschaft 1990 statt. Zunächst trafen die Top 16 der Weltrangliste, die für die Hauptrunde gesetzt gewesen waren, auf einen der sechzehn Qualifikanten. Ab dieser Runde der letzten 32 wurde der Sieger des Turnieres im K.-o.-System mit sukzessiv aufsteigenden Best-of-Modi ausgespielt.

Finale 

Bis zum Stande von 5:5 recht offen, konnte Hendry danach dank eines Vorsprungs von mehreren Frames die Partie immer mehr prägen. In den folgenden Sessions schaffte es White nur noch, den Rückstand konstant zu halten, insgesamt missglückte ihm aber die Aufholjagd. Mit dem Endstand von 18:12 stand schließlich der 21 Jahre alte Schotte als jüngster Weltmeister der Geschichte fest.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde im Vorfeld der Hauptrunde vom 22. bis zum 27. Januar 1990 ausgetragen. In fünf Runden, die jeweils im Modus Best of 19 Frames gespielt wurden, wurden sechzehn Qualifikanten ermittelt. Die Spieler starteten dabei gestaffelt nach Weltranglistenposition in die Qualifikation: in der ersten Runde alle ungesetzten Spieler („oR“) sowie alle Spieler bis einschließlich Platz 114 der Weltrangliste, in der zweiten Runde alle restlichen Spieler bis einschließlich Rang 65, in der dritten Runde die Spieler auf den Rängen 33 bis 64 und schließlich in der fünften Runde alle restlichen Spieler außerhalb der Top 16.

Century-Breaks 
Während des gesamten Turnieres wurden 40 Century Breaks gespielt, mehrheitlich in der Hauptrunde (22). So entstand auch mit dem 140er-Break von John Parrott das höchste Break erst im Crucible Theatre. Nigel Gilbert spielte mit einem 135er-Break das höchste Break der Qualifikation.

Hauptrunde

Qualifikation

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre